Álvaro Velasco puede referirse a:
Álvaro Velasco, levantador de pesas colombiano; 
Álvaro Velasco, cantante boliviano; o
Álvaro Velasco Jiménez, Ingeniero en Informática colombiano.